

Communes 

 Billy, commune du département de Dori, dans la province de Séno, région du Sahel ;

 Billy, commune de l'Allier ;
 Billy, commune du Calvados ;
 Billy, commune de Loir-et-Cher ;
 Billy, ancienne commune de la Nièvre, aujourd'hui intégrée à Billy-Chevannes ;
 Billy, ancienne commune des Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Maisontiers ;
 Billy-sous-les-Côtes, ancienne commune de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Vigneulles-lès-Hattonchâtel ;
 Billy-Berclau, commune du Pas-de-Calais ;
 Billy-Chevannes, commune de la Nièvre ;
 Billy-le-Grand, commune de la Marne ;
 Billy-lès-Chanceaux, commune de la Côte-d'Or ;
 Billy-Montigny, commune du Pas-de-Calais ;
 Billy-sous-Mangiennes, commune de la Meuse ;
 Billy-sur-Aisne, commune de l'Aisne ;
 Billy-sur-Oisy, commune de la Nièvre ;
 Billy-sur-Ourcq, commune de l'Aisne.

Musique et télévision 

 Billy, un épisode (avec un personnage éponyme) de Buffy contre les vampires ;
 Billy, un épisode de la série télévisée Angel ;
 Billy, une chanson de James Blunt ;
 , une série télévisée américaine de 1979.

Prénom 
 Billy, un des diminutifs du prénom ,  avec ,  et

Pseudonyme 

 Himbert de Billy, pseudonyme de Corneille de Blockland, un astrologue du  ;
 Billy, de son vrai nom Laurent Bitan, un jeune chanteur de rock dans les années 1980 ;
 Billy, de son vrai nom Frédéric Richard, un animateur de télévision français.

Patronyme 

 André Billy (1882-1971), écrivain français ;
 André Billy (1876-1913), dirigeant de football français ;
 Bertrand de Billy (1965-), chef d'orchestre français ;
 Georges Billy, acteur français ;
  ;
 Simon Billy (né en 1991), skieur de vitesse français.

Personnages de fiction 
Billey peut désigner :
 Billy, un personnage de fiction apparaissant dans Les Aventures de Sherlock Holmes ;
 Billy the Cat, un héros d'une bande dessinée.
Billy Preket, Shérif fait moi peur, film comique

Autres 
'''Billy peut aussi désigner :
 Billy, un chien de chasse français ;
 Billy, un cratère lunaire ;
 Billy, une série de meubles distribués par Ikea.

Voir aussi 
 Ax Billy Department Store, un ancien grand magasin situé dans le centre-ville d'Eugene, dans l'Oregon, aux États-Unis

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français